Ботрайт () — английская фамилия, буквально означающая «корабел». Известные носители:

 Ботрайт, Говард (1918—1999) — американский скрипач и композитор.
 Ботрайт, Джим (1951—2013) — американский профессиональный баскетболист и баскетбольный тренер.
 Ботрайт, Дэнни (род. 1975) — американская фотомодель.
 Ботрайт, Фредерик (1868—1951) — американский деятель образования, на протяжении 51 года президент Ричмондского университета.
 Ботрайт, Хелен (1916—2010) — американская певица-сопрано.

В художественных произведениях:
 Огаст, Джун и Мэй Ботрайт — сёстры, персонажи книги и фильма «Тайная жизнь пчёл».